In the Street (album), een studioalbum van de Village People
In the Street (film), een stomme film uit 1948